BICM est un sigle qui peut signifier :
 Banque industrielle et commerciale de Madagascar, une banque de Madagascar
 Bureau d'Information sur les Carrières de la Marine, un organisme de la Marine française